Ларуш () — франкоязычная фамилия.

Носители фамилии
 Ларуш, Линдон (1922—2019) — американский политик и политический активист.
 Ларуш, Пьер (род. 1955) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс».